Friederike von Sachsen-Gotha-Altenburg ist der Name folgender Personen:

* Friederike von Sachsen-Gotha-Altenburg (1675–1709), Fürstin von Anhalt-Zerbst
 Friederike von Sachsen-Gotha-Altenburg (1715–1775), Herzogin von Sachsen-Weißenfels